Бочков — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Бочков, Алексей Поликарпович (в монашестве Антоний; 1803—1872) — игумен Русской православной церкви, русский писатель и поэт.
 Бочков, Андрей Михайлович (род. 1982) — российский футболист.
 Бочков, Борис Викторович (1924—1991) — советский военный и государственный деятель, генерал-полковник авиации.
 
 Бочков, Василий Саввич (1846 — после 1917) — член IV Государственной думы от Могилевской губернии.
 
 Бочков, Владимир Михайлович (1946—2022) — советский и российский государственный деятель
 Бочков, Иван Васильевич (1915—1943) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Бочков, Николай Павлович (1931—2011) — советский генетик.
 Бочков, Родион Николаевич (род. 1993) — российский тяжелоатлет.
 Бочков, Сергей Константинович (род. 1949) — советский спортсмен (прыжки с трамплина).
 Бочков, Фёдор Фёдорович (1911—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.



См. также 
 Бочковой